Мб может означать:

 единицы измерения количества информации:
 Мегабайт (МБ, Мб)
 Магнетон Бора (мБ)
 Мегабаза () — миллион пар нуклеотидов, единица измерения количества генетической информации
 Министерство безопасности Российской Федерации (1992—1993)
 Сокращение от «может быть»